Zsanett Jakabfi, née le  à Lengyeltóti, est une footballeuse internationale hongroise. Elle évolue au poste d'attaquant.

Biographie 

Zsanett Jakabfi remporte la Ligue des champions en 2013 avec le club de Wolfsburg.

Statistiques détaillées

Palmarès 
 Championne de Hongrie en 2005 avec le  ;
 Finaliste de la Coupe de Hongrie en 2008 avec le .
 Vainqueur de la Ligue des champions en 2013 et 2014 avec le VfL Wolfsburg
 Finaliste de la Ligue des champions en 2016, 2018 et 2020 avec le VfL Wolfsburg
 Championne d'Allemagne en 2013, 2014, 2017, 2018, 2019 et 2020 avec le VfL Wolfsburg
 Vainqueur de la Coupe d'Allemagne en 2013, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 avec le VfL Wolfsburg

Liens externes 
 
 Fiche de Zsanett Jakabfi sur footmercato.net

Notes et références 

Naissance en Hongrie
Naissance en février 1990
Footballeuse internationale hongroise
Joueuse du VfL Wolfsburg
Vainqueur de la Ligue des champions féminine de l'UEFA